Víctor Ruiz peut désigner : 
 Víctor Ruiz (né en 1969), footballeur mexicain ;
 Víctor Ruiz (né en 1989), footballeur espagnol.

Voir aussi